Heracleum ceylanicum är en flockblommig växtart som först beskrevs av George Gardner, och fick sitt nu gällande namn av Charles Baron Clarke. Heracleum ceylanicum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
ceylanicum